Гасымова — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Гасымова, Кифаят Ягуб кызы (род. 1983) — азербайджанская дзюдоистка.
 Гасымова, Натаван (род. 1985) — азербайджанская волейболистка, игрок сборной Азербайджана.
 Гасымова, Ниса Фатулла кызы (род. 1954) — певица, народная артистка Азербайджана.
 Гасымова, Рена Тофиг кызы (род. 1961) — азербайджанская учёная.
 Гасымова, Рухангиз Наги кызы (1940—2022) — советский и азербайджанский композитор, заслуженный деятель искусств Азербайджана (2005).
 Гасымова, Фаргана Алим гызы (род. 1979) — азербайджанская исполнитель мугама.